Aleksandr Andreievitx Ivanov (1806–1858), pintor rus.
 Aleksandr Ivanovitx Ivanov (1928-1997), futbolista soviètic.
 Aleksandr Vladimírovitx Ivanov (n. 1956), Gran Mestre d'escacs soviètic i estatunidenc.